Montréal-la-Cluse é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Montréal-la-Cluse apresentava uma população de 3534 habitantes, distribuídos por 1614 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain